Assueer Jacob Schimmelpenninck van der Oye (1769-1810), bestuurder
Assueer Jacob Schimmelpenninck van der Oye (1835-1915), burgemeester